Сахиль (, до начала 1990-х годов Примо́рск) — посёлок городского типа в Азербайджане, административно подчинён Баку.

Посёлок городского типа Приморск, был образован 17 марта 1952 года около побережья Карадагского района города Баку.

По всесоюзной переписи населения 1989 года в Приморске проживало 19 280 человек. По данным на 2014 год население составило 24,1 тысяч человек.

Строительство и рост фабрик и заводов таких как Карадагский Цементный Завод и Бакинский Завод Глубоководных Оснований, а также чистый воздух побережья Каспия привлекали внимание многих. Активное строительство в посёлке началось в 80-х годах XX века. Нынешний Приморск относится к курортным зонам. Там находятся парк имени Гейдара Алиева и несколько пляжей.

Известные уроженцы      

 Рзаев, Ровшан Абдулла оглы — Национальный Герой Азербайджана.
  — Национальный Герой Азербайджана.
 Аскеров, Шахлар Фируддин оглы — участник Карабахской войны.

Примечания

Ссылки 

 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку
Гарадагский район